Plaatsen:
 Brampton Bierlow, in South Yorkshire, Verenigd Koninkrijk
 Brampton (Cambridgeshire), in Cambridgeshire, Verenigd Koninkrijk
 Brampton (Cumbria), in Carlisle, Cumbria, Verenigd Koninkrijk
 Brampton (Derbyshire), in Chesterfield, Verenigd Koninkrijk
 Brampton (Eden), in Eden, Cumbria, Verenigd Koninkrijk
 Brampton (Norfolk), in Norfolk, Verenigd Koninkrijk
 Brampton (Suffolk)
 Brampton with Stoven
 Brampton (Ontario), in Canada
 Brampton Island (Queensland), in Australië
 Brampton Township, in de Verenigde Staten

Overig:
 Brampton Assembly